Ел Козон има више значења:

 Ел Козон (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Козон (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику